Азомпа има више значења:
 Азомпа (Мијакатлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Азомпа (Тулсинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Азомпа (Зокитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Азомпа (Соледад Азомпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику